Sachradka bezeichnet

 Zahrádky, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Zahrádka, in der Talsperre Švihov untergegangener Ort in Tschechien
 Zahrádka na Moravě, Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien

Siehe auch:
 Zahrádka (Begriffsklärung)